Tiarajudens (Dente de Tiaraju) é um gênero extinto de Anomodontia herbívoro que viveu durante o período Permiano médio (Capitaniano) em São Gabriel (Rio Grande do Sul), Brasil. É conhecido a partir do holótipo UFRGS PV393P, um crânio quase completo. A espécie tipo Tiarajudens eccentricus foi nomeada em 2011.

Descrição 

Tiarajudens é conhecida a partir de um crânio holótipo único fragmentado. O crânio é curto e robusto com cerca de 22,5 centímetros de comprimento. À primeira vista, as características mais proeminentes da Tiarajudens são os seus dois grandes dentes caninos em forma de sabre. Estes dentes são diferentes dos dentes dos dicinodontes, um grupo posterior de anomodontia. 21 dentes de alta coroa estão presentes em ambos os lados da mandíbula superior, incluindo os incisivos em forma de colher. Ainda, dentes em forma de molar no palato estão presentes.

História 
A espécie tipo de Tiarajudens eccentricus, foi descrita na revista Science em 2011. Foi nomeado por Juan Carlos Cisneros, Fernando Abdala, S. Bruce Rubidge, Paula Camboim Dentzien-Dias e Ana de Oliveira Bueno. O crânio foi encontrado em depósitos do Permiano Médio. Paleontólogos encontraram o local usando fotografias de satélite do Google Earth. A localidade, situada no distrito de Tiaraju, em São Gabriel (Rio Grande do Sul), foi identificada como uma clareira em uma área densa vegetação. O grau de erosão e as cores das rochas eram uma indicação da idade da localidade e da probabilidade de preservação de fósseis.

Filogenia 
Cladograma por Cisneros, 2011:.

Paleobiologia 
Os dentes de sabre do Tiarajudens são únicos entre os Anomodontia, um grupo de terapsídeos totalmente herbívoros. Apesar dos caninos grandes serem freqüentemente encontrados em carnívoros, os dentes do Tiarajudens indica que era um herbívoro. Tiarajudens é um dos primeiros herbívoros a possuir caninos em forma de sabre; conhecidos como os mais velhos herbívoros com dentes de sabre, eram sabres grandes como no mamíferos extintos, como Titanoides, que viveu cerca de 60 milhões de anos Os dentes são ainda maiores do que os do Inostrancevia carnívoros terapsida, um dos maiores membros dos Gorgonopsia, um grupo caracterizado pela presença de caninos longos. Os caninos grandes Tiarajudens provavelmente foram utilizados como defesa contra predadores ou como um meio de lutar por seus companheiros mamíferos vivos, como o veado almiscareiro que usa seus dentes de sabre para esses fins. Os dentes palatinos são largos e têm evidência de desgaste nas coroas, o que mostra que eram utilizados para consumir plantas fibrosas. Essa variação na forma do dente, conhecida como dentição heterodonte, é comum em mamíferos modernos. Enquanto a maioria dos outros terapsídeos do Permiano tinha dentições de tipo homodonte (dentes da mesma forma), Tiarajudens é um dos primeiros terapsídeos em ter uma dentição heterodonte.

Ver também 
 Sepé Tiaraju

Sinapsídeos
Espécies fósseis descritas em 2011